Cette page contient les pages d'homonymie de Lefèvre, Lefèbvre, Lefebvre, Lefevre, Le Febvre et LeFebvre.

Anthroponyme 
Lefèvre est un patronyme français.

Lieux

Rue Victor Lefèvre à Bruxelles (Schaerbeek)

Lefebvre, municipalité québécoise
 Le monument Lefebvre, lieu historique national du Canada situé à Memramcook, au Nouveau-Brunswick

Boulevard Lefebvre, dans le  de Paris
 Rue Lefebvre, voie du  de Paris
 Square André-Lefèbvre, espace vert du  de Paris
 Rue Jules-Lefebvre, voie du  de Paris
 Rue André-Lefebvre, voie du  de Paris
 Place Blanche-Lefebvre, dans le  de Paris
 Rue Ernest-Lefèvre, voie du  de Paris

Entreprises 
 Brasserie Lefebvre, brasserie artisanale situé à Quenast, village du Brabant Wallon en Belgique
 Lefebvre, facteur d'orgues
 Éditions Lefebvre Sarrut, éditeur juridique
 Lefèvre-Denise, biscuiterie-confiserie fondée à Nancy en 1840, connue pour ses bergamotes
 Lefèvre Utile, biscuiterie française devenue le groupe LU
 Lefebvre MP.20 Busard (1973), avion de course monoplace
 Galerie Lefebvre et Fils (fondée en 1880), galerie parisienne spécialisée dans les céramiques anciennes et contemporaines

Voir aussi